Il doppio del Tel Aviv Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jim Grabb e Jared Palmer era i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Marcos Ondruska e Grant Stafford hanno battuto in finale 6–3, 6–2 Noam Behr e Eyal Erlich.

Teste di serie
 Luis Lobo /  Javier Sánchez (primo turno)
 Andrew Kratzmann /  Michael Tebbutt (primo turno)
 Jean-Philippe Fleurian /  Nicolás Pereira (semifinali)
 Mahesh Bhupathi /  Kent Kinnear (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Tel Aviv Open 1996
ATP Tour 1996